

Вережень () — село у Окницькому районі. Входить до складу комуни Ленківці.
 Вережень () — село у Теленештському районі.